Il singolare del torneo di tennis Guzzini Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wang Yeu-tzuoo che ha battuto in finale Andrej Golubev 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Gilles Müller (semifinali)
 Alexander Waske (secondo turno)
 Rainer Schüttler (quarti di finale)

 Wang Yeu-tzuoo (Campione)
 Serhij Stachovs'kyj (semifinali)
 Julien Jeanpierre (primo turno)
 Andrej Golubev (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2007